Скат () — отряд боевых пловцов (на правах роты) батальона специального назначения Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

История 
Подразделение было создано 13 мая 1999 года и первоначально входило в состав Национальной гвардии Украины

30 января 2000 года Национальная гвардия Украины была расформирована, отряд был передан в ведение внутренних войск МВД Украины.

Задачи 
 охрана портовых и гидротехнических сооружений, особо важных объектов, морских судов,
 борьба с терроризмом на воде и под водой,
 обезвреживание взрывных устройств на воде и под водой,
 спасательные работы,
 участие в ликвидации стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Оснащение и вооружение 
Для выполнения поставленных задач, подводный спецназ имеет широкий спектр специального оборудования и оружия, отдельные образцы которых уникальны в своем роде.

На вооружении боевых пловцов состоят автомат подводный специальный АПС, подводный пистолет СПП-1М, переносной многоствольный реактивный гранатомёт МРГ-1 «Огонёк», два вида специальных ножей.

Это оружие эффективно не только против противников-людей, но и в борьбе с подводными боевыми животными — дельфинами, морскими котиками.

Аквалангисты имеют специальное подводное передвижное средство «Протон», значительно увеличивающий подводную скорость пловцов. Дыхательные аппараты и подготовка позволяют бойцам погружаться на 30-метровую глубину.

Примечания

Ссылки 
 Спецподразделение «Скат» 
 Видео. Учения бойцов «Ската» по освобождению заложника в прибрежной зоне.

Формирования специального назначения МВД Украины
Боевые пловцы
Воинские части и формирования, созданные в 1999 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2014 году